Tensão pode-se referir a:

Física
 Tensão elétrica - esforço interno resistente de um corpo submetido a esforço solicitante.
 Tensão (física) - diferença de potencial entre dois pontos.esforço interno resistente de um corpo submetido a esforço solicitante.
 Tensão mecânica - medida de força interna por unidade de área de um corpo deformável em uma superfície imaginária interna ao corpo.
 Tensão superficial - um efeito que ocorre na camada superficial de um líquido.
 Tensão de cisalhamento - tipo de tensão produzida por duas forças de sentidos opostos aplicadas num mesmo corpo.

Química 
 Tensão (química)
 Tensão alílica

Fonética
Tensão (fonética)

Medicina
 Tensão sexual
 Tensão nervosa - o stress.

Desambiguação